Маркет може да се односи на:
 Маркет (Ајова)
 Маркет (Мичиген)
 Маркет (Канзас)
 Маркет (Небраска)
 Маркет (Висконсин)
 Маркет Хајтс (Илиноис)

или:
 Округ Маркет (Висконсин)
 Округ Маркет (Мичиген)